Algol može značiti:

 Algol (zvijezda), dvojna zvijezda u zviježđu Perzeja
 Algol (programski jezik)